Открытый чемпионат Катовице 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых грунтовых кортах СКК Сподек.

Турнир-2013 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Катовице, Польша — с 7 по 15 апреля 2013 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Петра Квитова (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Петра Квитова уступает 1й финал в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Лара Арруабаррена-Весино выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Лурдес Домингес Лино выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катовице

 WTA Тур 2013 года

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Польша
Теннис
Апрель 2013 года
2013